Конституция на Народна република България може да се отнася за:
 Конституция на Народна република България (1947–1971), наричана още „Димитровска конституция“
 Конституция на Народна република България (1971–1991), наричана още „Живкова конституция“ (или „Живковска конституция“)

Вижте също 
 Конституция на България

Български конституции